

Anno 
 593 o 593 a.C.

Codici 
 593 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Monte Argentario, in provincia di Grosseto

Matematica 
593 – numero